Chadarzew ist der Familienname folgender Personen:

Aslan Chasbijewitsch Chadarzew (1961–1990), sowjetischer Ringer
Macharbek Chasbijewitsch Chadarzew (* 1964), sowjetischer Ringer